Stephen Smale - um matemático estadunidense.
10287 Smale - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 11,32 quilómetros, a 1,8415809 UA.
Problemas de Smale - uma lista de 18 problemas matemáticos não resolvidos.

Desambiguação